Tärvalamm kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tärvalamm, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Tärvalamm, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (7,82 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn